Milton peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne Milton (1955-), femme politique britannique
 Franklin E. Milton (1907-1985), ingénieur du son américain
 Freddy Milton (1948- ), un auteur, dessinateur et illustrateur danois de bandes dessinées
 Georges Milton (1888-1970), un chanteur français 
 Giles Milton (1966- ), un journaliste et écrivain britannique
 James Clifford Milton (1984- ), un joueur de rugby à XV sud-africain
 John Milton (1608-1674), un poète anglais
 Rikard Milton (1965-), un nageur suédois
 Sabine Andrivon-Milton (1970- ), une historienne française
 Tommy Milton (1893-1962), pilote automobile américain

Prénom 
 Milton Black (1949-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Milton Luiz de Souza Filho, dit simplement Milton (1961-), footballeur brésilien.

Personnages fictifs 
 Anna Milton, un personnage de fiction de la série télévisée Supernatural.
 Milton, un chat de fiction de l'univers de Mickey Mouse.
 Milton Krest, ennemi de James Bond apparaissant dans le recueil de nouvelles Bons baisers de Paris et le film Permis de tuer.
 John Milton, la forme humaine de Satan dans le film L'Associé du diable incarné par Al Pacino.

Toponyme 
Milton est le nom de nombreux lieux dans plusieurs pays anglophones :

Australie 
 Milton (Nouvelle-Galles-du-Sud)
 Milton (Queensland)

Canada 
 Milton (Nouvelle-Écosse)
 Milton (Ontario)
 Saint-Valérien-de-Milton (Québec)
 Sainte-Cécile-de-Milton (Québec)

Circonscriptions électorales
 Milton, circonscription fédérale ontarienne
 Milton, circonscription provinciale ontarienne

Nouvelle-Zélande 
 Milton : une ville de la région d’Otago, située dans l’Île du Sud de la  Nouvelle-Zélande.

États-Unis 
 Milton (Californie) ;
 Milton (Caroline du Nord) ;
 Milton (Dakota du Nord) ;
 Milton (Delaware) ;
 Milton (Floride) ;
 Milton (Géorgie) ;
 Milton, village du comté de Pike en Illinois ;
 Milton, une ville fantôme, du comté de Brown en Illinois ;
 Milton (Indiana) ;
 Milton (Iowa) ;
 Milton (Kentucky) ;
 Milton, census-designated place située en Louisiane ;
 Milton (Maine) ;
 Milton (Massachusetts) et la Milton Academy, une école préparatoire ;
 Milton (New Hampshire) ;
 dans l'État de New York :
 Milton (comté de Saratoga),
 Milton (Comté d'Ulster),
 Milton, census-designated place située dans le comté d’Ulster,
 Milton, census-designated place située dans le comté de Saratoga ;
 Milton (Pennsylvanie) ;
 Milton (Vermont), une ville ;
 Milton (Virginie-Occidentale) ;
 Milton (Washington).

 en Géorgie
 Milton (Géorgie). S'y trouve le Milton High School.
 ancien Comté de Milton
 dans le Wisconsin
 Milton (comté de Buffalo), où se trouve le Milton College, un ancien private college
 Milton (comté de Rock)
 Milton (Wisconsin), subdivision de la précédente
 dans l'Oregon, Milton-Freewater
 dans l'Ohio, Milton Center
 dans le Michigan
 Milton Township (comté d'Antrim)
 Milton Township (Comté de Cass)
 Milton Township (Minnesota)
 dans l'Ohio
 Milton Township (Comté d'Ashland)
 Milton Township (Comté de Wood)
 West Milton

Royaume-Uni

Angleterre 
 Milton (Cambridgeshire)
 Milton Abbas (Dorset)

Écosse 
 Milton (West Dunbartonshire)
 Milton (Glasgow)
 Milton (Highland)
 Milton of Campsie

Autres 
 Milton est un film de 1914 réalisé par Henri Desfontaines.
 Milton (1977-1999) était un des plus célèbres chevaux de saut d'obstacles sous la selle de John Whitaker.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais